James Crawford (alpineskiër), Canadees alpineskiër
 James Crawford (filmproducent), Amerikaans filmproducent
 James Crawford (rechter), Australisch rechter, levend van 1948 tot 2021
 James Crawford (Iers voetballer)
 James Crawford (Schots voetballer)